Runda GP3 na torze Hockenheimring – czwarta runda mistrzostw serii GP3 w sezonie 2014.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 1

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 2
| Marvin Kirchhöfer
| 1-18
|align="center"| 18
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Wyścig 2

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 6
| Jann Mardenborough
| 1-18
|align="center"| 18
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Lista startowa

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP3
2014 w Niemczech
2014 w GP3